Eos – w mitologii greckiej jedna z tytanid, bogini zorzy porannej
 Eos – planetoida o numerze katalogowym 221
 Eos – rodzaj ptaków z rodziny papugowatych
 „Eos” – czasopismo z zakresu filologii klasycznej

Zobacz też 

 Eos Airlines – amerykańska linia lotnicza
 Canon EOS – linia aparatów fotograficznych firmy Canon
 rodzina planetoidy Eos – rodzina planetoid
 Volkswagen Eos – niemiecki samochód